

Geografia
Aaby, Aarhus, sobborgo danese
Nørre Aaby, città danese

Persone
 Gunnar Aaby (1895-1966) – calciatore danese
 Peter Aaby (1944) – scienziato danese

Pagine correlate 
 Åby